Smetáček může být:
 obecně
 smetáček (nástroj) – malý smeták, ruční nástroj pro zametání nečistot

 příjmení osob
 Ivan Smetáček – jazzový saxofonista a tubista, syn Václava
 Štěpán Smetáček (* 1971) – bubeník, vnuk Václava
 Pavel Smetáček (1940–2022) – jazzový klarinetista, saxofonista, hudební skladatel, syn Václava
 Václav Smetáček (1906–1986) – hobojista, sbormistr, dirigent a hudební pedagog